Колвица:
 Колвица — село в Кандалакшском районе Мурманской области.
 Колвица — река на Кольском полуострове.